Repris kan syfta på:

 Repris – en återsändning av ett tidigare sänt radio- eller TV-program
 Repris (musik) – upprepning av ett avsnitt ur ett musikstycke
 Repris (sportsändning) (engelska: Instant replay) – en uppspelning av en tidigare videosekvens från en livesänd sporthändelse

Se även
 Da capo – upprepning av ett helt musikstycke